Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefan Lochbihler che ha battuto in finale Martin Wostenholme 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Fernando Roese (primo turno)
 Roberto Azar (primo turno)
 Raúl Viver (quarti di finale)
 Ivan Kley (primo turno)

 Jimmy Brown (semifinali)
 Roberto Argüello (primo turno)
 Mauro Menezes (primo turno)
 Stefan Lochbihler (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1989